La Ligue des champions d'Afrique masculine de handball 2017 est la  de la compétition organisée par la Confédération africaine de handball et disputée du 20 au  à Hammamet (Tunisie).

En finale, le club égyptien du Zamalek SC doit passer par les prolongations pour gagner contre le club tunisien de l'Espérance sportive de Tunis (31-29 ; 25-25 à la fin du temps réglementaire et 13-12 à la mi-temps). Dans le match pour la troisième place, le tenant du titre égyptien, Al Ahly, s’impose (23-21 ; 11-9 à la mi-temps) face à un autre club tunisien, l'Association sportive d'Hammamet.

Groupes 
Les groupes sont les suivants :

Résultats

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Phase finale

Classement de la  à la  place

Classement de la  à la  place

Notes et références 

2017
Compétition de handball en Tunisie
Afrique masculin
Sport en Tunisie en 2017
Sport en octobre 2017